El Gran duque Vladímir Aleksándrovich de Rusia (; San Petersburgo, 22 de abril de 1847-ibidem, 17 de febrero de 1909) fue el cuarto hijo del zar Alejandro II de Rusia y de la emperatriz María de Hesse-Darmstadt (María Aleksándrovna), hija de Luis II de Hesse-Darmstadt. Era hermano del zar Alejandro III de Rusia, que reinó de 1881 a 1894, y tío del último zar de Rusia Nicolás II, viviendo los últimos cuatro reinados de los Románov.

Ocupó importantes cargos políticos y militares durante los reinados de los últimos tres zares de Rusia. Fue General Adjunto en tiempos del reinado de su padre, senador en 1868 y miembro del Consejo de Estado desde 1872. En tiempos del reinado de su hermano Alejandro III fue miembro del Consejo de Ministros, comandante del Cuerpo de Guardias Imperiales y Gobernador Militar de San Petersburgo. Cuando su sobrino Nicolás llegó al trono fue uno de los que trató de ejercer una influencia decisiva a principios de su gobierno. Tras los sucesos del Domingo Sangriento de 1905 su reputación cayó en picado frente al zar, lo que lo mantuvo en constantes disputas familiares hasta su muerte, sobre todo debido a la caída en desgracia de su hijo Cirilo.

Llevado por las inquietudes artísticas, fue presidente de la Academia Imperial de las Artes y un importante mecenas de su tiempo.

Biografía

Semblante y personalidad 

Durante su juventud, el Gran Duque Vladímir era de físico corpulento, posiblemente debido a darse a los placeres, si bien con el tiempo adelgazó y adquirió un aspecto más saludable. Era también un popular miembro de la jet set europea del momento, como afamado mujeriego y un conocido gourmet, siendo un asiduo de la agitada vida de París.

Muy aficionado a las artes (era un talentoso pintor), se convirtió en un auténtico mecenas, patrocinando a numerosos artistas y frecuentando círculos de intelectuales y artistas. También fue un gran aficionado al ballet. El Palacio de Vladímir, su residencia habitual en San Petersburgo, se hizo célebre por su ostentosa decoración y por albergar obras de los mejores pintores rusos de su tiempo, como Iliá Repin, Iván Aivazovsky o Vasili Vereshchaguin.

En cuestión ideológica era de ideas conservadoras, si bien no era una persona profunda o amante de la política, sino que prefería rodearse de gente ingeniosa y de carácter pícaro como él, independientemente de sus posturas políticas. Su carácter era tosco y temperamental, y a menudo podía ser muy intimidante con los demás. Padre devoto y dedicado, solía estar siempre cerca de sus hijos.

Primeros años 

Nacido el 22 de abril de 1847 en el palacio de Tsárskoye Seló, el gran duque Vladímir Aleksándrovich Románov fue el cuarto hijo del zar Alejandro II de Rusia y de María de Hesse-Darmstadt (posteriormente llamada María Aleksándrovna).

A los 8 años, el zar Nicolás I falleció, de modo que su padre pasaba a sucederlo como zar de Rusia. El Gran Duque Vladímir Aleksándrovich recibió una educación esmerada, y como era costumbre en los miembros varones de la dinastía Románov, estuvo involucrado en la carrera militar. 

Tras la muerte del zarévich Nicolás Aleksándrovich, Vladímir Aleksándrovich quedó como segundo heredero al trono. A diferencia de su hermano Alejandro, Vladímir demostró ser ambicioso y a punto estuvo de ser nuevo heredero al trono cuando su hermano quiso casarse de forma morganática. Se rumoreó incluso que Alejandro II deseaba que fuera Vladímir y no su hijo mayor superviviente quien lo sucediera al trono, posiblemente debido a las diferencias ideológicas que les separaban (el zar poseía un talante liberal, mientras que el zarévich era de corte conservador). En cualquier caso, el orden sucesorio no fue alterado y, tras el asesinato de Alejandro II, el zarévich subió al trono sin mayores complicaciones. Por otro lado, las relaciones entre su hermano, el nuevo zar, y Vladímir nunca fueron calurosas, si bien cordiales. Sería el propio Vladímir el encargado de anunciar públicamente la muerte del zar.

Hasta aquel momento, Vladímir había tenido una presencia importante en la vida política de Rusia. Acompañó a su padre en las visitas a las regiones del Cáucaso, Georgia, Chechenia y el Daguestán, además de visitar Viena durante la «reunión de los tres emperadores» de Austria, Alemania y Rusia

Los reinados de Alejandro y Nicolás 

Durante el gobierno de su padre, Vladímir había combatido en la Guerra ruso-turca de 1877-1878 como comandante del XII Cuerpo, sin embargo, nunca fue un entusiasta de la vida militar. En virtud a sus intereses artísticos, su padre le nombró presidente de la Academia Imperial de Bellas Artes, siendo también miembro de la Academia de Ciencias. Tras la muerte de su padre, Vladímir heredó su biblioteca personal, la cual mejoró con una enorme colección de libros, divididos en tres bibliotecas distintas, perdidas tras la Revolución bolchevique.

Como ya se mencionó, la relación entre el nuevo zar y Vladímir no era excesivamente cordial, si bien Alejandro III promovió su carrera al nombrarle Gobernador Militar de San Petersburgo y sirvió en el Consejo de Estado. Las relaciones entre ambos se truncaron cuando, mientras el gran duque Vladímir se hallaba en París, el zar y su familia sufrieron un brutal accidente de tren en Borki (Gobernación de Járkov) debido a un atentado. Debido a que ni Vladímir ni su familia se molestaron en regresar a Rusia para interesarse por la salud de su hermano, el zar guardó un gran resentimiento hacia él, afirmando que si hubiera muerto no habría tenido problemas en volver para ser coronado emperador. Tras la muerte de su hermano Alejandro, fue proclamado nuevo zar su heredero, Nicolás II, hombre retraído y poco preparado sobre el que Vladímir trató de ejercer influencia al comienzo de su reinado.

En 1905, se produjeron los trágicos sucesos del Domingo Sangriento, por el cual alrededor de 100 manifestantes convocados por el padre Gapón en una marcha pacífica fueron asesinados por orden del comandante de la Guardia. En tanto que Gobernador Militar de San Petersburgo, Vladímir fue uno de los señalados como responsables de la masacre, si bien él se hallaba fuera de San Petersburgo y no tomó responsabilidad alguna por lo sucedido. Ese mismo año, en el mes de octubre, su hijo el Gran Duque Cirilo Románov contraía matrimonio con su prima sin el permiso del zar, el cual le retiró sus atribuciones imperiales y lo desterró. Vladímir protestó por el trato hacia su hijo y dimitió de todos sus cargos, lo que sirvió para que el zar perdonara a sus primos, si bien no les permitió regresar a Rusia y solo obtuvieron el perdón absoluto tras la muerte del propio Vladímir.

Vladímir falleció repentinamente en febrero de 1909 debido a una hemorragia cerebral. Su hijo, el antaño denostado Cirilo, se convirtió en el cabeza de las aspiraciones de los Románov al trono tras la Revolución de Octubre y la matanza de los Románov perpetrada por los bolcheviques. Vladímir es también el bisabuelo de la actual demandante de los derechos de la casa de los Románov, María Vladímirovna Románova.

Matrimonio y descendencia 

Vladímir Aleksándrovich se casó el 28 de agosto de 1874 en San Petersburgo con la duquesa María Isabel Leonor Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin (1854-1920), que tomó el nombre de María Pávlovna tras su conversión a la fe ortodoxa. Era hija del gran duque Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin y de la Princesa Augusta de Reuss-Köstritz. María era bisnieta de la gran duquesa Elena Pávlovna de Rusia, hija del Emperador Pablo I de Rusia. Por lo tanto, Vladímir era primo segundo del padre de María. Sin embargo, según la ascendencia de Federico Guillermo III de Prusia, los cónyuges eran primos segundos.

Vladímir y su mujer fueron a vivir al Palacio de Vladímir, construido por su padre para él en 1867-1872.

La pareja tuvo cinco hijos: 
 Alejandro Vladímirovich de Rusia (1875-1877)
 Cirilo Vladímirovich de Rusia (1876-1938)
 Borís Vladímirovich de Rusia (1877-1943)
 Andrés Vladímirovich de Rusia (1879-1956) 
 Elena Vladímirovna de Rusia (1882-1957), casada con el príncipe Nicolás de Grecia (1872-1938), tercer hijo de Jorge I de Grecia.

El hijo mayor de Vladímir, el gran duque Cirilo Vladímirovich de Rusia se casó en 1905 con su prima hermana Victoria Melita de Sajonia-Coburgo-Gotha, hija de la gran duquesa María Aleksándrovna de Rusia. Este matrimonio fue rechazado por Nicolás II, pues la Iglesia Ortodoxa rusa prohibía el matrimonio entre primos hermanos, por lo que Cirilo fue despojado de su título imperial. Además, Victoria Melita estaba divorciada de su primer marido, algo que no se veía apropiado en la conservadora corte rusa, más aún si éste era el hermano de la zarina, el gran duque Ernesto Luis de Hesse-Darmstadt. El tratamiento de su hijo creó una lucha entre Vladímir Aleksándrovich y el zar. Sin embargo, después de varias muertes en la familia, Cirilo quedó tercero en la línea de sucesión al trono imperial, y Nicolás acordó restablecerlo en sus títulos imperiales, dándole a su esposa el título de gran duquesa Victoria Fiódorovna. 

Vladímir Aleksándrovich murió en 1909. Después de la Revolución rusa de 1917, Cirilo Vladímirovich fue proclamado emperador en París en 1924, en el exilio. De esta manera, la línea del gran duque Vladímir Aleksándrovich recibió la condición de agnada de la casa imperial. Vladímir Aleksándrovich era el abuelo paterno del pretendiente, el gran duque Vladimiro Kirílovich de Rusia, nacido en 1917.

Ancestros

Referencias 
 Nicolas II de Russie de Henri Troyat en francés.
 Extrait des Mémoires d'exil de Frédéric Mitterrand . Editorial Robert Laffont, Paris 1997. En francés.
 Chaque matin est une grâce de Léonida Románov. Editorial JC Lattès, Paris 2000. En francés.

Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Romanov
Sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo (San Petersburgo)
Vladimir Aleksandrovich
Nacidos en San Petersburgo
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Fallecidos en San Petersburgo